La expresión La chica de ayer puede referirse a:

 La canción Chica de ayer, del grupo español Nacha pop.
 La serie de televisión La chica de ayer, emitida por Antena 3 en 2009.